System 5 steht für:

 System 5 (Lautsprecher), Lautsprecher von Teufel
 System 5 (Stryker), Werkzeug für den Gesundheitsbereich der Stryker Corporation 
 Macintosh System Software 5.0 und 5.1 (intern System 4.2 bzw. 4.3), Betriebssystem für Apple-Macintosh-Computer, siehe Mac OS (Classic) #Versionsgeschichte

System V steht für:
 System V, Version des Betriebssystems originären Unix von AT&T
 SysVinit, das init-System von System V, das auch in vielen weiteren Unix-artigen Betriebssystemen verwendet wird